Das Wort Altpersisch kann bezeichnen:

 Altpersische Sprache
 Persische Keilschrift
 aus dem Perserreich stammend